Clopton ist der Familienname folgender Personen:

 David Clopton (1820–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Clopton (1756–1816), US-amerikanischer Politiker

Clopton ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Clopton (Alabama)
 Clopton (Tennessee)
 Clopton (Gloucester County, Virginia)
 Clopton (Richmond County, Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Clopton (Northamptonshire)
 Clopton (Suffolk)